Гэри Робертс (; 23 мая 1966, , Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1984 года был выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером командой «Калгари Флэймз». 25 августа 1997 года обменян в «Каролину Харрикейнз». 4 июля 2000 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». 1 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Флоридой Пантерз». 27 февраля 2007 года обменян в «Питтсбург Пингвинз» с которым дошел до финала Кубка Стэнли 2007 года.

Объявил о завершении карьеры 10 марта 2009 года в возрасте 42 лет.

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли, 1989 («Калгари Флэймз»)
 Билл Мастертон Трофи, 1996 («Калгари Флэймз»)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (3 раза)

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1982-83  Ottawa 67's                 OHL    53   12    8   20   83   5   1   0   1  19
1983-84  Ottawa 67's                 OHL    48   27   30   57  144  13  10   7  17  62
1984-85  Ottawa 67's                 OHL    59   44   62  106  186   5   2   8  10  10
1984-85  Moncton Golden Flames       AHL     7    4    2    6    7  --  --  --  --  --
1985-86  Ottawa 67's                 OHL    24   26   25   51   83  --  --  --  --  --
1985-86  Guelph Platers              OHL    23   18   15   33   65  20  18  13  31  43
1986-87  Moncton Golden Flames       AHL    38   20   18   38   72  --  --  --  --  --
1986-87  Calgary Flames              NHL    32    5   10   15   85   2   0   0   0   4
1987-88  Calgary Flames              NHL    74   13   15   28  282   9   2   3   5  29
1988-89  Calgary Flames              NHL    72   22   16   38  250  22   5   7  12  57
1989-90  Calgary Flames              NHL    78   39   33   72  222   6   2   5   7  41
1990-91  Calgary Flames              NHL    80   22   31   53  252   7   1   3   4  18
1991-92  Calgary Flames              NHL    76   53   37   90  207  --  --  --  --  --
1992-93  Calgary Flames              NHL    58   38   41   79  172   5   1   6   7  43
1993-94  Calgary Flames              NHL    73   41   43   84  145   7   2   6   8  24
1994-95  Calgary Flames              NHL     8    2    2    4   43  --  --  --  --  --
1995-96  Calgary Flames              NHL    35   22   20   42   78  --  --  --  --  --
1997-98  Carolina Hurricanes         NHL    61   20   29   49  103  --  --  --  --  --
1998-99  Carolina Hurricanes         NHL    77   14   28   42  178   6   1   1   2   8
1999-00  Carolina Hurricanes         NHL    69   23   30   53   62  --  --  --  --  --
2000-01  Toronto Maple Leafs         NHL    82   29   24   53  109  11   2   9  11   0
2001-02  Toronto Maple Leafs         NHL    69   21   27   48   63  19   7  12  19  56
2002-03  Toronto Maple Leafs         NHL    14    5    3    8   10   7   1   1   2   8
2003-04  Toronto Maple Leafs         NHL    72   28   20   48   84  13   4   4   8  10
2005-06  Florida Panthers            NHL    58   14   26   40   51  --  --  --  --  --
2006-07  Florida Panthers            NHL    50   13   16   29   71  --  --  --  --  --
2006-07  Pittsburgh Penguins         NHL    19    7    6   13   23   5   2   2   4   2
2007-08  Pittsburgh Penguins  	     NHL    38 	  3   12   15   40  11   2   2   4  32
2008-09  Tampa Bay Lightning  	     NHL    30 	  4    3    7   27  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                       1224  438  472  910 2560 130  32  61  93 332

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Ссылки 
 Статистика Р. на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Обладатели Кубка Стэнли
Википедия:Биографии современников
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»